Рецептор епідермального фактора росту () – білок, який кодується однойменним геном EGFR, розташованим у людини на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 210 амінокислот, а молекулярна маса — 134 277.

Білок є мембранним рецептором епідермального фактора росту та є одним з 4 представників  родини рецепторів епідермального фактора росту з групи тирозинкіназних рецепторів. Локалізований у клітинній мембрані, ядрі, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, апараті Гольджі, ендосомах.
Також секретований назовні.

Бере участь у внутрішньоклітинних сигнальних шляхах, які контролюють клітинний поділ та виживання клітини. Іноді мутації в гені EGFR призводять до збільшення кількості рецептора в раковій клітині. Це призводить до пришвидшення поділу таких клітин. Препарати, які блокують рецептор епідермального фактору росту використовують при лікуванні певних видів злоякісних пухлин. 

Окрім власне епідермального фактора росту, рецептор взаємодіє з 6 іншими лігандами:

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Тирозинкіназні рецептори